Gounaris ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Gounaris (1867–1922), griechischer Politiker
 Ioannis Gounaris (* 1952), griechischer Fußballspieler